|-
| 110201 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110202 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110203 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110204 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110205 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110206 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110207 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110208 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110209 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110210 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110211 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110212 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110213 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110214 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110215 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110216 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110217 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110218 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110219 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110220 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110221 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110222 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110223 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110224 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110225 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110226 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110227 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110228 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110229 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110230 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110231 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110232 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110233 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110234 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110235 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110236 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110237 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110238 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110239 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110240 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110241 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110242 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110243 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110244 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110245 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110246 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110247 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110248 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110249 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110250 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110251 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110252 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110253 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110254 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110255 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110256 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110257 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110258 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110259 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110260 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110261 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110262 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110263 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110264 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110265 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110266 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110267 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110268 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110269 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110270 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110271 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110272 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110273 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110274 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110275 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110276 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110277 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110278 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110279 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110280 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110281 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110282 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110283 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110284 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110285 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110286 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110287 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110288 Libai || || 23 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110289 Dufu || || 23 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110290 - || || 23 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110291 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110292 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110293 Oia || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110294 Victoriaharbour || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110295 Elcalafate || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110296 Luxor || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110297 Yellowriver || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110298 Deceptionisland || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110299 Iceland || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110300 Abusimbel || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
0